Ночная смена:

 Ночная смена — работа в ночное время.

Литература 
 Ночная смена — рассказ Стивена Кинга, впервые опубликованный в 1970 году.
 Ночная смена — сборник рассказов американского писателя Стивена Кинга, опубликованный в 1978 году.
 Ночная смена — книга Николая Берга из серии «Эпоха мертвых».

Телевидение 
 Ночная смена (2001) — проект коллектива программы «Антропология» во главе с Дмитрием Дибровым.
 Ночная смена (1987) — итальянский телесериал ужасов.
  (2004) — немецкий криминальный сериал.
 Ночная смена (2014) — американский сериал про ночную смену больницы.

См. также 
 Ночная смена (фильм) — несколько одноимённых фильмов.